500-річчя з дня народження Франциска Скорини () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 13 серпня 1990 року. Монета присвячена 500-річчю з дня народження Франциска Скорини (до 1490, Полоцьк — не пізніше 1551, Прага) — білоруський першодрукар, просвітитель, перекладач, митець-графік, один із засновників кириличного книгодрукування.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до однієї з найбільших серій монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1990».

Реверс 
На реверсі монети, в центрі, представлено зображення портрета Франциска Скорини, правіше нього у два рядки, сходинкою відносно один одного, викарбувані роки його життя «1490» «ок 1551». Нижче портрета в два рядки представлено горизонтальний напис «ФРАНЦИСК СКОРИНА», ще нижче зображено декоративний візерунок.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: А. В. Бакланов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 25-30 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

 Монети СРСР
 Колишні валюти